Die 15. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 17. Mai bis zum 1. Juni 1997 in Japan ausgetragen. Deutschland konnte sich für dieses Turnier nicht qualifizieren. Insgesamt traten 24 Mannschaften zunächst in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten Ausscheidungsspiele mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale sowie Platzierungsspiele um die Plätze drei bis acht. Weltmeister 1997 wurde Russland nach einem 23:21-Sieg im Finale gegen Schweden.

Spielplan

Gruppenphase 
Die vier ersten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A in Kumamoto

Gruppe B in Kumamoto

Gruppe C in Yamaga

Gruppe D in Yatsuhiro

Finalrunde

Achtelfinale

Viertelfinale

Platzierungsspiele 
Die Verlierer der Viertelfinale traten in zwei Partien gegeneinander an. Die Gewinner der beiden Partien spielten am Tag darauf um Platz 5, die beiden Verlierer um Platz 7.

Halbfinale in Kumamoto

Spiel um Platz 7 in Kumamoto

Spiel um Platz 5 in Kumamoto

Spiel um Platz 3 in Kumamoto

Finale in Kumamoto 

Die Halbzeitergebnisse sind in Klammern gesetzt. Im Falle einer Verlängerung sind dort des Weiteren die Spielstände nach Ende der regulären Spielzeit wiedergegeben.

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler (Most Valuable Player, MVP): Talant Dujshebaev

Allstar-Team

Statistiken

Torschützen 

FT … Feldtore; 7m … Siebenmeter

Aufgebote

Medaillengewinner

Quellen 
 Ergebnisse der Handball-WM 1997

Weblinks 
 Statistik des IHF auf www.ihf.info (PDF; 105 kB)
 Statistiken zu allen Handballweltmeisterschaften

Manner 1997
Handballveranstaltung 1997
Weltmeisterschaft Manner 1997